Heartland (série de televisão)
 Heartland Football Club
 Heartland Park Topeka
 Heartland Wrestling Association

Desambiguação